Појам Требиште може значити:

Изворно:
 Требиште, у старословенској вери напуштено светилиште, где су стари Словени приносили жртве својим боговима;

Или:
 Требиште (Маврово и Ростуша), насељено место у општини Маврово и Ростуша, Северна Македонија;
 Требиште (Албанија), насељено место у Дебарској области, Албанија;
 Требиште (Бугарска), насељено место у Смољанској области, Бугарска;